Příjmení Čevela, přechýleně Čevelová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jaroslav Čevela (* 1937) – český fotbalista a trenér
 Rostislav Čevela (fotbalista) (* 1953) – český fotbalista
 Rostislav Čevela (politik) (* 1953) – český politik, poslanec a státní úředník

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení